Турре:

 Турре — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альмерия, в составе автономного сообщества Андалусия.
 Турре, Ален (род. 1947) — французский политик, член Радикальной левой партии и движения «Вперёд, Республика!», депутат Национального собрания Франции.
 Турре, Стив (род. 1948) — американский джазовый новатор, тромбонист.

См. также 
 Туре